Burwood ist der Name von

 Burwood (Christchurch), ein Stadtteil der neuseeländischen Stadt Christchurch
 Burwood Council, ein Verwaltungsbezirk in Sydney, Australien 
 Burwood (New South Wales), ein im Bezirk Burwood Council gelegener Stadtteil von Sydney
 Burwood (Victoria), ein Stadtteil von Melbourne
 Burwood (Delaware), Ort in den Vereinigten Staaten
 Burwood (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten